Reichwein ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Reichwein (1898–1944), deutscher Pädagoge, Wirtschaftswissenschaftler, Kulturpolitiker und Widerstandskämpfer
 Georg Reichwein (1886–1928), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer
 Johann Georg Reichwein (1640–1691), deutscher Kapellmeister und Komponist
 Leopold Reichwein (1878–1945), deutscher Dirigent und Komponist
 Marcel Reichwein (* 1986), deutscher Fußballspieler
 Roland Reichwein (1936–2023), deutscher Soziologe
 Rosemarie Reichwein (1904–2002), deutsche Reformpädagogin und Physiotherapeuthin
 Simon Reichwein (Rychwyn, Rychuinus, Riquinus) oder Dythemius (Dithemius), (1501–1559), deutscher Humanist, Arzt und Gelehrter

Siehe auch:

 Adolf-Reichwein-Gesamtschule im Lüdenscheider Stadtteil Wehberg
 Adolf-Reichwein-Realschule (Witten)
 Paula von Weitershausen (Wittershausen genannt Reichwein; 1539–1609), von 1574 bis 1598 Äbtissin des freiadeligen Frauenstiftes Frauenalb
 Richwin